Древесницевые, или лесные певуны, или американские славковые , — семейство воробьиных птиц, насчитывающее 18 родов. Представители семейства обитают исключительно в Новом Свете. Они населяют различные биотопы: буш, болота, лиственные, хвойные и мангровые леса от Канады до Южной Америки. Большинство видов, живущих и гнездящихся в тропической зоне, оседлые. Виды, распространённые и гнездящиеся на севере, перелётные птицы. Длина тела составляет от 10 до 19 см. Характерным признаком является тонкий, острый клюв. Питаются различными насекомыми, а также пауками и моллюсками. Питание дополняют плоды и растительный корм. У северных популяций гнездо строит преимущественно самка. она откладывает 4—5 яиц и высиживает их в одиночку. Тропические виды откладывают 2—3 яйца. Самцы участвуют в строительстве гнезда и высиживании кладки.

Список родов 
В состав семейства включают 18 родов со 120 видами:
 
 
 Пурпурный танагровый певун
 
  — Устаревшее таксономическое

Примечания

Литература 
 

Семейства птиц